Muros de Nalón kan syfta på:

Spanien 

 Muros de Nalón (kommun), Asturien, Province of Asturias, 
 Muros de Nalón (ort), Asturien, Province of Asturias,